Oberster Kriegsrat bezeichnet:

 den Conseil Supérieur de la Guerre in Frankreich
 den Obersten Kriegsrat im Japanischen Kaiserreich
 den Alliierten Obersten Kriegsrat im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Kriegsrat
 Revolutionärer Kriegsrat